Wrightstown (Nova Jérsei)
Wrightstown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos